Brickyard Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Brickyard Lake (Florida)
 Brickyard Lake (Georgia)
 Brickyard Lake (Louisiana)